Johann Baier ist der Name folgender Personen:
* 

Siehe auch:
 Johann Bayer
 Johann Beyer
 Johann Jacob Baeyer (1794–1885), deutscher Generalleutnant und Geodät
 Johannes Baier
 Hans Baier
 Hans Bayer
 Hans Beier
 Hans Beyer (Begriffsklärung)